Piața Unirii – piazza di Timișoara
Piața Unirii – piazza di Bucarest
Piața Unirii – stazione della metropolitana di Bucarest